Briarwood ist der Name mehrerer Orte 

in Australien:
 Briarwood (Queens)

in Kanada:
 Briarwood (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Briarwood (Indiana)
 Briarwood (Kentucky)
 Briarwood (North Dakota), im Cass County
 Briarwood (Oregon)
 Briarwood (Tennessee)
 Briarwood (Virginia)
Briarwood (Michigan)
 Briarwood Beach (Massachusetts)
 Briarwood Beach (Ohio)
 Briarwood Manor (Kentucky)